Eskær eller Eskjær er en betegnelse der er blevet brugt som navn for flere hovedgårde i Jylland. De omgivende landskaber har så taget navn efter hovedgården som det er almindeligt.

Der er følgende hovedgårde:
 Eskjær (Grinderslev Sogn) er en hovedgård ved Breum i Grinderslev Sogn, Salling, i det tidligere Nørre Herred, Viborg Amt , nu Skive Kommune.
 Eskær (Mosbjerg Sogn) – større hovedgård Mosbjerg Sogn i Vendsyssel
 Eskær (Hellevad Sogn) – en bebyggelse i Hellevad Sogn, Brønderslev Kommune
 Eskær (Bregninge Sogn) – større hovedgård i Bregninge Sogn, Svendborg Kommune på Tåsinge, ca. en km nordøst for Troense